Григо́рий Андре́евич Абрико́сов (30 августа 1932, Москва, СССР — 13 апреля 1993, там же, Россия) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1984).

Биография 
Григорий Абрикосов родился в семье актёра Андрея Абрикосова 30 августа 1932 года.

В 1954 году окончил Щукинское театральное училище (художественный руководитель — А. А. Орочко). В 1953—1954 — артист театра имени Вл. Маяковского. В 1954—1993 — один из ведущих актёров театра им. Евг. Вахтангова, где играл вместе с отцом. На этой сцене он проработал до конца своих дней.

Много снимался в кино. Исполнитель роли атамана Грициана Таврического из кинокомедии «Свадьба в Малиновке», в которой снимался вместе со своим отцом, Андреем Абрикосовым, игравшим отца Грициана.

Умер 13 апреля 1993 года на 61-м году жизни в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с родителями. Очень скоро вместе с ним была похоронена его жена, театральная актриса Марина Михайловна Кузнецова (1925—1996).

Творчество

Роли в театре 
 1956 — «Фома Гордеев» М. Горького. Режиссёр: Р. Н. Симонов — Фома Гордеев
 1957 — «Город на заре» А. Н. Арбузова и Арбузовской студии. Режиссёр: Е. Р. Симонов — участник хора
 1960 — «Иркутская история» А. Арбузова. Режиссёр: Евгений Симонов — Сердюк
 1960 — «Двенадцатый час» А.Арбузова— Безенчук
 1961 — «Стряпуха замужем» А.Софронова— Серафим Чайка
 1962 — «Живой труп» Л.Н.Толстого — Михаил Афремов
 1965 — «Дион» Л. Зорина. Режиссёр: Р. Н. Симонов — Сервилий
 1965 — «Приключения Гекльберри Финна» — Джим
 1966 — «Конармия» по рассказам Исаака Бабеля. Режиссёр: Рубен Симонов — Никита Балмашов (спектакль был записан для ТВ в 1975)
 1967 — «Правда и кривда» —Кисель
 1969 — «Мещанин во дворянстве». Режиссёр: В. Шлезингер — учитель музыки (спектакль записан для ТВ в 1977 году ).
 1975 — «Господа Глембаи» М. Крлежи. Режиссёр: М. Белович — старик Игнат (спектакль был записан для ТВ в 1979 году)
 1975 — «Фронт» А.Корнейчука — Колос
 1976 — «Ричард III» Шекспира— Лорд Хестингс
 1978 — «Старинные русские водевили» — Лев Гурыч Синичкин; (водевиль «Дайте мне старуху!» В. Савинова)
 1979 — «Великая магия» Эдуардо Де Филиппо. Режиссёр: Мирослав Белович — Артуро Реккиа
 24 января 1983 — «Будьте здоровы!» Пьера Шено. Режиссёр: В. Шлезингер — профессор Гарон (спектакль был записан для ТВ)
 1983  — «Потоп» Х. Бергера. Режиссёр: Евгений Симонов — Стреттон
 1988 — «Дело» А.Сухово-Кобылина — Варравин

Фильмография 

 1956 — Много шума из ничего
 1956 — Сердце бьётся вновь… — молодой врач Дин-Мамедов
 1956 — Человек родился — шофёр Страшнов
 1956 — На подмостках сцены — гусар князь Казачинский
 1957 — Борец и клоун — мистер Фиш
 1960 — Сердца должны гореть — Юрьев
 1967 — Курьер Кремля — сенатор
 1967 — Свадьба в Малиновке — атаман Грициан Таврический
 1968 — Судьба играет человеком — Кактус
 1969 — Оперативная командировка — Котовский
 1971 — Тысяча душ — исправник
 1973 — Таланты и поклонники — трагик Громилов
 1973 — Иркутская история — Сердюк Степан Егорович
 1973 — Великие голодранцы — Комаров
 1977 — Конармия — Никита Балмашов
 1977 — Любовь Яровая — Кутов
 1978 — Маршал революции — Каменев
 1978 — Вечер старинных русских водевилей — Лев Гурыч Синичкин ().
 1978 — Месяц длинных дней — Сергей Михайлович
 1978 — Особых примет нет — провокатор Азеф
 1980 — Великая магия — Артуро Реккиа
 1980 — Дом у кольцевой дороги — Федотов
 1980 — Копилка — Колладан
 1981 — Леший
 1981 — Линия жизни
 1982 — Надежда и опора — Кинола
 1982 — Ричард III — лорд Хестингс
 1982 — Тропинины
 1983 — «Сирано де Бержерак» — капитан Карбон, командир отряда гвардейцев-гасконцев
 1984 — Особое подразделение — Буренин
 1984 — Тепло студенческой земли — Глыбчак
 1985 — Будьте здоровы! — профессор Мишель Гарон
 1986 — Певучая Россия — Анатолий Дуров
 1986 — Проделки в старинном духе

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1968)
 Народный артист РСФСР (1984)

Примечания

Ссылки 
 Российское кино. Григорий Абрикосов
 Актёры советского и российского кино
 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Григорий Андреевич
Похороненные на Новодевичьем кладбище